Athamanta javescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Roberto de Visiani. Athamanta javescens ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
javescens